Mweru ist der Name folgender Seen, Nationalparks und Städte:

 Mwerusee, See an der Grenze der Demokratischen Republik Kongo zu Sambia
 Mweru-Wantipa-See, See in Sambia, zwischen dem Mwerusee und dem Südende des Tanganjikasees
 Mweru Wantipa Nationalpark, ein Naturschutzgebiet am Mweru-Wantipa-See
 Mweru (Ruanda), eine Stadt in Ruanda

Mweru ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Mulindwa Mutabesha Mugoma Mweru (1922–1997), römisch-katholischer Geistlicher